Los 4 Fantásticos o Los Cuatro Fantásticos puede referirse a:

Cómics 
 Los 4 Fantásticos, grupo ficticio de superhéroes que apareció en 1961 en los cómics de Marvel, que protagoniza también las películas y series estadounidenses siguientes;
 Los Nuevos 4 Fantásticos, grupo ficticio de superhéroes formado por Wolverine, Hulk, Spider-Man y Ghost Rider, que apareció en los cómics de Marvel en 1990.

Televisión 
 Los 4 Fantásticos, serie animada de televisión de 1967, de Hanna-Barbera;
 Los 4 Fantásticos, serie animada de televisión de 1978, de DePatie-Freleng y Marvel Comics Animation;
 Los 4 Fantásticos, serie animada de televisión de 1994, de Marvel Studios y Saban Entertainment;

Película 
 Los Cuatro Fantásticos, película de 1994 dirigida por Oley Sassone, sin distribución comercial;
 Los 4 Fantásticos, película de 2005 dirigida por Tim Story;
 Los 4 Fantásticos y Silver Surfer, película de 2007, segunda parte de la anterior;
 4 Fantásticos, película de 2015 dirigida por Josh Trank;
 Fantastic Four, próxima película de 2025 dirigida por Matt Shakman;